Сезон 1919/20 стал для «Манчестер Юнайтед» 24-м сезоном в Футбольной лиге, 9-м сезоном в Первом дивизионе и первым сезоном после возобновления официальных турниров в связи с окончанием войны.

Перед началом сезона Футбольная лига расширила список участников Первого и Второго дивизионов до 22 команд в каждом. Таким образом, каждая команда играла 42 матча в лиге за сезон.

Команда завершила сезон на 12-м месте в Первом дивизионе. В Кубке Англии «Юнайтед» дошёл до второго раунда, уступив бирмингемскому клубу «Астон Вилла».

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1919/20 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1919/1920
Манчестер Юнайтед